Arne Larsen (ur. 1909) – norweski biegacz narciarski i lekkoatleta
 Arne Larsen (ur. 1937) – norweski dwuboista klasyczny